Osoby o tym nazwisku:
 Ivan Štafilić – rzymskokatolicki duchowny
 Ivan Lučić Štafilić – rzymskokatolicki duchowny